Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Alma

Chambord

Ferland-et-Boilleau

Hébertville

L'Anse-Saint-Jean

Larouche

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Normandin

Péribonka

Petit-Saguenay

Rivière-Éternité

Saint-Augustin

Saint-Eugène-d'Argentenay

Saint-Ludger-de-Milot

Saint-Stanislas

Sainte-Hedwidge

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Saguenay—Lac-Saint-Jean
Histoire du Saguenay—Lac-Saint-Jean
 Résultat